Светско првенство у хокеју на леду 1986. је било 51. светско хокејашко првенство које се одржало од 12. до 28. априла 1986. у Совјетском Савезу - Група А, Холандији – Група Б и Шпанији - Група Ц. Такмичење је уједно представљало и 62. европско првенство за европске репрезентације.
Светско првенство је по двадесети пут освојио Совјетски Савез. Европско првенство је по 24. пут освојио Совјетски Савез.

Светско првенство Група А – Москва, Совјетски Савез 
У Групи А су се такмичиле осам најбољих репрезентација које су се бориле од првог до осмог места. Четири првопласиране екипе пласирале су се у финалну групу од 1-4 места, преостале четири екипе наставиле су такмичење за пласман од 5-8 места.

Први круг

Финални круг

Група од 5-8 места

Група од 1-4 места

Табела Европског првенства

Светско првенство Група Б – Ајндховен, Холандија 
У Групи Б су се такмичиле осам репрезентација које су се бориле за пласман од деветог до шеснаестог места. Првопласирана екипа је остварила пласман у Групу А а две последњепласиране екипе су испале у Групу Ц.

Светско првенство Група Ц – Шпанија 
У Групи Ц су се такмичиле десет репрезентација које су биле подељене у две групе са по пет екипа. Првопласиране и другопласиране екипе из обе групе пласирале су се у Групу од 17-20 места, трећепласиране и четвртопласиране екипе из обе групе наставиле су такмичење у Групу од 21-24 места, петопласиране екипе из обе групе одиграле су утакмицу за 25. место и обе су испале у Групу Д.

Први круг

Група 1

Група 2

Други круг

Утакмица за 25. место

Група од 21-24 места

Група од 17-20 места

Коначни пласман учесника

Спољашње везе 

 

Светска првенства у хокеју на леду
Хокеј на леду у Совјетском Савезу
Хокеј на леду у Холандији
Хокеј на леду у Шпанији
Хокеј на леду у 1986.